L'uomo che cadde sulla Terra, romanzo di fantascienza del 1963 di Walter Tevis
L'uomo che cadde sulla Terra, film del 1976 di Nicolas Roeg, tratto dal romanzo omonimo.
L'uomo che cadde sulla Terra, serie televisiva del 2022 creata da Jenny Lumet e da Alex Kurtzman, sequel del film del 1976.